Lota (pesca)
Lota-do-rio, uma espécie de peixe

Localidades

Lota (Chile)

Praia da Lota

Desambiguação
Desambiguações de topônimos